Леони́д Я́ковлевич Шко́льник (род. 26 сентября 1979) — российский продюсер, сценарист и ведущий юмористических телешоу, бывший участник КВН.

Биография 

Леонид Школьник родился в Пензе в семье Нины Андреевны и Якова Леонидовича Школьников. 

В прошлом автор команды КВН ПГПУ «Валеон Дассон», Пенза. Затем вместе с Павлом Волей, участником той же команды, был редактором «неАМиКовской» Московской студенческой лиги КВН «Фестос».

Окончил Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского, факультет Иностранных языков.

Автор сценариев таких телешоу, как: «Звёзды на льду», «Цирк со звёздами», «Ледниковый период», «Вечер с Максимом Галкиным», «Большая разница», а также телевизионного конкурса «Евровидение 2009».

Леонид Школьник — автор ряда популярных телеформатов (совместно с Ксенией Чашей): «Смех без правил», «Убойная лига», «Убойной ночи» (совместно с Павлом Виноградовым), «Где логика?», «Двое на миллион». Кроме того, он являлся ведущим ряда телевизионных программ: «Танцы без правил», «Убойная лига» (с марта 2009), «Бункер News», «Танцуй», «Битва за эфир».

Проекты 
 Автор сценариев телевизионных программ:
 Автор команды КВН «Валеон Дассон» (Высшая Лига КВН 2000 г.)
 «Новогоднее Седьмое небо» (Первый канал)
 «Большой спор» (с Дмитрием Нагиевым) (Первый канал)
 «Звёзды на льду» (Первый канал)
 «Ледниковый период» (Первый канал)
 «Цирк со звездами» (Первый канал)
 «Звёзды против караоке» (ТНТ)
 «Интуиция» (ТНТ)
 «Необыкновенный концерт с Максимом Авериным» (НТВ)
 «Марковна: Перезагрузка», концерт к 75-летию Л. М. Гурченко (НТВ)
 «Необыкновенный концерт ко дню Ментов» (НТВ)
 «Семейный приговор с Геннадием Хазановым» (ТВ-3)
 «Танцуй» (МУЗ ТВ)
 «Битва за эфир» (МУЗ ТВ)
 Скетчком «Анекдоты 2» (Перец)
 Масквичи (12-серийный комедийный фильм) (НТВ)

 Автор формата и продюсер:
 «Три обезьяны» (МУЗ ТВ)
 «Бешенл Джеографик» (ТНТ)
 «Смех без правил» (ТНТ)
 «Танцы без правил» (ТНТ)
 «Убойная лига» (ТНТ)
 «Убойной ночи» (ТНТ)
 «Бункер News» (РЕН ТВ)
 «Top Gërl» (Россия 2)
 «Битва за эфир» (МУЗ ТВ)
 Скетчком «Одноклассники» (Перец)
 «Империя Иллюзий: Братья Сафроновы» (СТС)
 «Где логика?» (ТНТ)
 «Двое на миллион» (ТНТ)

Работа в рекламе 
В 2014 году Леонид Школьник снялся в рекламе Мегафона.

Примечания 

Игроки Высшей лиги КВН
Выпускники Педагогического института имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета
Игроки КВН